Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1988 года проходил в Калгари с 13 по 28 февраля. Хоккеисты играли на трёх аренах в Калгари. Большинство матчей, включая все игры финального раунда, прошли на арене «Олимпик-Сэдлдоум».

Общая информация 
На хоккейном турнире Олимпийских игр в 16-й раз был разыгран комплект медалей среди мужчин. Это первый и единственный случай, когда на Олимпийских играх, проходивших в Северной Америке, победу одержали не хоккеисты Канады или США. Сборная СССР выиграла 5 из 5 матчей на групповом этапе, а затем разгромила сборные Канады (5:0) и Швеции (7:1, по две шайбы Игоря Ларионова и Анатолия Семёнова) в финальном раунде и 26 февраля обеспечила себе золото. В последнем, ничего не решавшем для сборной СССР матче советские хоккеисты уступили финнам (1:2, на гол Александра Могильного ответили Янне Оянен и Эркки Лехтонен). Сборная Финляндии по хоккею впервые в своей истории завоевала олимпийские награды.

Канадцы, которые не могли использовать игроков НХЛ и поэтому собравшие слабый состав, заняли только четвёртое место, хотя они неплохо смотрелись в подготовительных матчах в сезоне 1987/88, даже выиграли турнир на приз «Известий» в Москве, победив и сборную СССР. Кроме 21-летнего вратаря Шона Бурка, который затем проведёт более 800 матчей в НХЛ, у канадцев почти не было ярких хоккеистов.

В составе американцев было несколько будущих звёзд НХЛ (Тони Грэнато, Брайан Лич, Майк Рихтер, Кевин Стивенс, Скотт Янг), они единственные сумели навязать борьбу сборной СССР, забросив пять шайб (в 7 остальных матчах на турнире сборная СССР в сумме пропустила всего 8 шайб). Но команду США на групповом этапе подвело неожиданное поражение от команды ФРГ (1:4), из-за чего они не сумели выйти в финальный раунд.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной СССР Владимир Крутов, который в 8 матчах набрал 15 очков (6+9). По 13 очков набрали советский нападающий Игорь Ларионов (4+9) и советский защитник Вячеслав Фетисов (4+9).

Составы команд-призёров

Отборочный турнир 
За одно место в олимпийском турнире в двух матчах играли сильнейшая команда Дивизиона C Япония и команда Дивизиона B Франция (3 сильнейшие из Дивизиона A попали сразу на олимпийский турнир).

Ратинген, ФРГ.

На олимпийский турнир квалифицирована команда Франция

Олимпийский турнир 
По результатам ЧМ-1987 на турнир были допущены все команды топ-дивизиона, в том числе хозяева Игр — Канада, 3 сильнейшие команды Дивизиона А, и победитель Отборочных игр.

12 команд были разделены на две группы, где по системе «каждый с каждым» определяли 3 команды которые выходили в следующий этап.

Группа A 

1) после матча у польского игрока Ярослава Моравецкого, проба на допинг дала положительный результат. Команде Польши было засчитано техническое поражение со счётом 0:2, но в турнирном положении это никак не сказалось, так как были сыграны матчи за 9-10 и 11-12 места''

Группа В

Классификация 7-12 места 
Команды, занявшие в группах 4-6 места, в одном матче играли классификацию на турнире.

Финальный турнир 1-6 места 
Команды, занявшие в группах 1-3 места, играли финальный турнир. Засчитывались очки, набранные в матчах с командами, прошедшими в финальный турнир. Игры проводились с командами из другой группы.

Итоговая таблица

Примечания 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1988
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
1988 год в хоккее